A 2012-es finn rali (hivatalosan: Neste Oil Rally Finland) volt a 2012-es rali-világbajnokság nyolcadik futama. Augusztus 2. és augusztus 4. között került megrendezésre, 18 gyorsasági szakaszból állt a verseny, melyek össztávja 303,52 kilométert tett ki. A versenyen 81 páros indult, melyből 53 ért célba.

Szakaszok

Végeredmény 

* A WRC Akadémia versenyzői nem vettek részt a Power Stage-en

Szuperspeciál (Power Stage)

Források 

A verseny hivatalos honlapja
Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Finn